Дунхад Бэк (Дунхад II; ) — король Кенел Габран с владениями в Кинтайре, затем гэльского королевства Дал Риада (719—721; одновременно со своим соперником Селбахом из Кенел Лоарн).

Биография 
Дунхад Бэк был потомком Дунхада I. Они оба относились к роду потомков Габрана.

О правлении Дунхада известно очень мало. Главные источники сведений о нём — «Анналы Ульстера» и «Анналы Тигернаха». Первое упоминание о Дунхаде в исторических источниках как о короле Дал Риады относится к осени 719 года, когда произошло морское сражение при Ард Несби между ним и Селбахом из Кенел Лоарн. Дунхад одержал победу, но в 721 году умер, оставив Селбаха единственным правителем Дал Риады.

Литература 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D. 500 to 1286, volume one. Reprinted with corrections, Stamford: Paul Watkins, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Bannerman, John, Studies in the History of Dalriada. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1974. ISBN 978-0-7011-2040-5

Ссылки 
 Annals of Ulster at CELT (translated)
 Annals of Tigernach at CELT

Короли Дал Риады
Правители Европы VIII века